Syrier eller syrisk  kan syfta:

 Syrier – medborgare i staten (grundad 1946), se Syrien
 Syrier – talare av syriska
 Assyrier/syrianer - en kristen folkgrupp i flera länder i Mellanöstern och anses vara Mesopotamiens ursprungsbefolkning

Se även
 Franska mandatet för Syrien och Libanon - ett NF-mandat 1920-1946
 Osmanska riket
 Syrier i Sverige
 Assyrier/syrianer i Sverige